Сети II — фараон XIX династии, правивший в 1200—1194 годах до н. э.

Происхождение 
Сын фараона Мернептаха и царицы Истнофрет II. Единственный из четырёх наследовавших Мернептаху фараонов (включая Аменмеса, Рамсеса Саптаха, Таусерт), чьё правление считалось легитимным.

Главными супругами Сети были царицы Таусерт и, предположительно, её мать Тахат I (либо её супругом был Мернептах). Нет иных сведений об общих детях Сети и Таусерт, кроме упоминания в гробнице KV56 дочери. Также известны жёны Сети  и Сутаилья/Шотерая, мать его наследника Саптаха. Таусерт после смерти супруга станет регентшей при Саптахе, а затем последним правителем XIX династии.

Сыном Сети, рождённым на последний год его царствования, был , который, предположительно скончался на 4 году правления брата Саптаха. Мать принца неизвестна. Предположительно, в обнаруженной Эдвардом Айртоном в 1908 году «Золотой гробнице» (KV56) могла быть похоронена дочь Сети II. В гробнице находились предметы с именами царицы Таусерт и Сети II.

Приход к власти 
Осквернённые царские имена Сети в его гробнице KV15 в его правление указывают на факт одновременного существования Сети и Аменмеса, который не был его предшественником. По приказу Сети затирание его имён были исправлены. Это подтверждает, что правлению Сети в Фивах угрожало возвышение соперника — Аменмеса в Верхнем Египте. Египтолог Герман Шлёгль полагает, что Аменмес был внуком Рамсеса II и при Мернептахе занимал должность Царского сына Куша, который восстал против Сети, захватив, Верхний Египет. Немецкий египтолог Вольфганг Хельк отметил, что правление Аменмеса зафиксировано в Верхнем Египте на нескольких остраконах 3-го и одним остраконом 4-го годами правления. Несколько документов и папирусов подтверждают, что в первые два года Сети удерживал власть в Фивах. Однако нет упоминаний в Верхнем Египте о правлении Сети в его 3-й и 4-й года правления в связи с контролем Аменмеса над этим регионом. Несмотря на попытку Аменмеса установить контроль над всем Египтом, он потерпел поражение от своего соперника и правопреемника Мернептаха — Сети II. После победы Сети устроил проклятье памяти против всех надписей и памятников Аменмеса и его приверженцев в Фивах и Нубии, а также в его гробнице KV10.

Правление 
Сети, ещё при жизни своего престарелого отца Мернептаха I, правил за него страной. По-видимому, царствование Сети было довольно мирным.

При Рамсесе-Саптахе (согласно другим исследованиям, в правление Аменмеса) Сети II был наместником в Нубии. Сети достиг некоторой стабильности и построил 2 храма (в Карнаке и Шмуне-Гермополе).

Сети II правил недолго и пал жертвой интриг.

«Повесть о двух братьях» (хранится в Британском музее) датируется временем правления фараона Сети II.

Имя 
Престольное имя Усерхеперура Мериамон означает «Мощен явлениями Ра, любимый Амоном». Своими престольным и личным именами Сети оказывал одинаковую честь четырём главным государственным богам того времени: Амону, Ра, Сету, Птаху.

Личное же имя было Сети Мернептах — «Сет, того кого возлюбил Птах».

Смерть 
Сети умер в промежутке между 28 днём 4 месяца сезона Ахет и 19 днём 1 месяца сезона Перет в Пер-Рамсесе на 6-м году царствования.

Похоронен в неоконченной гробнице KV15. Его идентифицированная мумия обнаружена в KV35.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии мумии Сети II

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIX династии
Правители Африки XII века до н. э.